The Best pode referir-se a:

 The Best, uma linha do Japão de melhores jogos para PlayStation
 "The Best (canção)", um single feito conhecido por Tina Turner
 The Best (álbum), um álbum de compilação da banda Fischer-Z
 The Best (álbum de Dan Seals), um álbum de compilação de Dan Seals
 The Best, álbum de compilação de Girls' Generation
 The Best (álbum de t.A.T.u.), um álbum de compilação de t.A.T.u.
 "The Best", uma música de …And You Will Know Us by the Trail of Dead do álbum deles de 2005, Worlds Apart

Desambiguação